De FA Cup 1998–1999 was de 118de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 558 clubteams mee. De eerste ronde begon op 13 november 1998 en het toernooi eindigde op zaterdag 22 mei 1999 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Peter Jones. De beker ging voor de tiende keer in de clubgeschiedenis naar Manchester United, dat het Newcastle United van trainer Ruud Gullit in de eindstrijd met 2–0 versloeg door een goals van Teddy Sheringham en Paul Scholes.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1999
 Football League Cup 1998/99
 Engels voetbalkampioenschap 1998/99

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1998/99